Ради Найденов може да се отнася за:
 Ради Найденов (политик) — български политик от БЗНС „Пладне“, 1895-1985 г.
 Ради Найденов (дипломат) — български дипломат, роден през 1962 г. и внук на политика Ради Найденов